Andrzej Bachleda-Curuś (1923–2009) – śpiewak operowy
 Andrzej Bachleda-Curuś (ur. 1947) – narciarz alpejski, wicemistrz świata
 Andrzej Bachleda-Curuś (ur. 1975) – narciarz alpejski, gitarzysta